31. længdegrad kan henvise til:

 31. vestlige længdekreds
 31. østlige længdekreds